Die Irish League 1937/38 war die 44. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Belfast Celtic wurde zum elften Mal Meister.

Modus 
Qualifiziert waren die 14 Mannschaften aus der Vorsaison. Sie spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die zwei punktgleichen Vereine an der Tabellenspitze ermittelten den Meister in zwei Play-off-Spielen. Das unterlegene Team, Derry City, wurde zum vierten Mal in Folge Vizemeister.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1937/38
Fußballsaison 1937/38